Edoson Silva Martins (ur. 16 marca 1974) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera klubowa 
1994 roku występował w klubie Kashima Antlers.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1974
Piłkarze Kashima Antlers